

Geografia

Brasile
Santo Amaro das Brotas, municipio dello stato di Sergipe, in Brasile
Santo Amaro (Bahia), municipio dello stato di Bahia, in Brasile
Subprefettura di Santo Amaro, subprefettura nella zona centrale della città di San Paolo, in Brasile
Santo Amaro (San Paolo), distretto nella subprefettura omonima

Portogallo
Santo Amaro (São Roque do Pico), freguesia del comune di São Roque do Pico
Santo Amaro (Sousel), freguesia del comune di Sousel
Santo Amaro (Velas), freguesia del comune di Velas
Santo Amaro (Vila Nova de Foz Coa), freguesia del comune di Vila Nova de Foz Côa

São Tomé e Príncipe
Santo Amaro, città di São Tomé e Príncipe

Religione
Sant'Amaro, santo popolare spagnolo
Diocesi di Santo Amaro, diocesi cattolica brasiliana